Jan Ansgary Czapski – polski szlachcic, podskarbi wielki koronny
 Jan Czapski – polski aktor